Референдумы в Лихтенштейне по страхованию по безработице проходил 22 ноября 1931 года. Предложение было отклонено 63,8 % голосов.

Контекст 
Референдум был посвящён реформе Закона о страховании по безработице, предусматривавшей выплату пособий по безработице на срок от 30 до 40 дней.

Это факультативный референдум парламентского происхождения: 1 сентября 1931 года парламент страны, Ландтаг, принял решение подать законопроект на голосование в соответствии со Статьёй № 66 Конституции.

Результаты

Примечания 

Референдумы 1931 года
Референдумы в Лихтенштейне
1931 год в Лихтенштейне